Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pomone, la construction d'un autre étant annulée avant son lancement :

 , une frégate française de 44 canons, capturée le , démantelée en 1802.
 , une frégate de 38 canons, lancée en 1805 elle fait naufrage en 1811.
 , à l'origine frégate française de 38 canons baptisée l'Astrée, capturée le ; elle aide à la capture de l', et est retirée du service en 1815.
 HMS Pomone, une frégate de 51 canons de classe Bristol, commandée en 1860 sa construction est annulée en 1863 avant son lancement.
 , un croiseur de classe Pelorus construit en 1897 démantelé en 1922.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Royal Navy